Mazda CX-7 — среднеразмерный кроссовер японского автомобильного концерна Mazda.

История 
Автомобиль впервые был представлен в январе 2006 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Mazda CX-7 является серийной версией концепта MX-Crossport, который был представлен в 2005 году. Производство началось весной 2006 года на заводе Mazda в японской Хиросиме. 

В 2009 году автомобиль пережил рестайлинг, в ходе которого на рынке помимо полноприводной версии с двигателем 238 л.с. появилась переднеприводная версия с двигателем 2,5 л (163 л.с.).

Технические характеристики 
Mazda CX-7 построена на новой платформе, однако почти все компоненты заимствованы у других моделей. Передняя подвеска — от минивэна Mazda MPV, задняя подвеска — слегка модифицированная подвеска от модели Mazda 3. Один из двигателей — от Mazda 6 MPS, но дефорсированный до 238 л.с., оттуда же и полноприводная трансмиссия с многодисковой электронно-управляемой муфтой в приводе задних колес. Коробка передач представляет собой 6-ступенчатую АКПП Active matic с режимом ручного переключения.

Варианты силовых агрегатов:

Интерьер и экстерьер 
По словам шеф-дизайнера концерна Mazda Ивао Коидзуми, внешность модели CX-7 он придумал, находясь в фитнес-центре. Экстерьер кроссовера как раз являет пример спортивного подхода к созданию городского полноприводного автомобиля, и внешность машины во многом перекликается с интерьером.

Рестайлинг 
После рестайлинга 2009 года Mazda CX-7 обновила внешность, а в модельном ряду появилась переднеприводная версия с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 163 л.с. и 5-ступенчатой АКПП FS5A-EL собственной разработки Ford и Mazda. 

Продажи обновлённой модели в России начались в 2011 году.

Для европейского рынка предлагался вариант, оснащённый турбодизелем объёмом 2,2 литра (173 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП.

Завершение производства 
Снят с производства в августе 2012 года по причине устаревания и конкуренции с более новым кроссовером Mazda CX-5.

Безопасность 
В системе безопасности Mazda CX-7 предусмотрено 6 подушек безопасности, ABS, усилитель экстренного торможения (EBA), система динамической стабилизации DSC и антипробуксовочная система (TSC).

Низкая оценка «4 звезды» связана c плохой защитой шеи взрослого человека. Фронтальный удар выявил средний уровень защиты коленей и бедер передних седоков.

Галерея

Примечания

Ссылки 

CX-7
Среднеразмерные кроссоверы